Jørgen Jensen puede hacer referencia a:

 Jørgen Jensen (1947-2015), ciclista danés olímpico;
 Jørgen Jensen (1891-1922), galardonado con la Cruz Victoria;
 Jørgen Jensen (1944-2009), corredor danés de larga distancia; o a
 Jørgen Jensen (1878-1970), jinete noruego.